

Манастириште () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Хайредин.
 Манастириште () — село в Софійській області. Входить до складу общини Своге.